Glacier peut désigner :
 un glacier, une masse de glace ;
 un glacier, un artisan, un agriculteur ou un établissement fabriquant et/ou vendant de la glace (crème glacée et/ou sorbet).
 Glacier est le nom de ring du catcheur (lutteur professionnel) Raymond M. Lloyd.
 Glacier Engine est le nom d'un moteur de jeux vidéos.

Toponyme 

 Glacier, une census-designated place américaine de l'État de Washington
 Le parc national de Glacier, dans l'État du Montana, aux États-Unis.